Candor ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:

 Candor (Town, New York)
 Candor (Village, New York)
 Candor (North Carolina)
 Candor (Pennsylvania)

in Frankreich:

 Candor (Oise)

Sonstiges:

 Kandor bezeichnet eine geschrumpfte und in einer Flasche aufbewahrte, kryptonische Stadt in den Comics zu Superman